El término Thunderbolt puede hacer referencia a:

Geografía 
 Thunderbolt, pueblo de Georgia, Estados Unidos.

Películas 
 Thunderbolt, película estadounidense de 1929 dirigida por Josef von Sternberg.
 Thunderbolt, película de 1947, dirigida por William Wyler.
Thunderbolt, película de 1995 dirigida por  Gordon Chan.

Personajes 
 Thunderbolt, Thunder Thunder o Yz personaje de DC cómic
 Thunderbolt o Relámpago, un personaje de la película 101 dálmatas 2 encarnado por Barry Bostwick.
 Thunderbolt Ross o  General Thaddeus E. «Thunderbolt» Ross, personaje de Marvel Comics

Aviones 
Republic P-47 Thunderbolt, un avión de combate.
 Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, un avión de combate.

Otros usos 
 Thunderbolt, un álbum de estudio de 2018 de la banda británica Saxon.
 Thunderbolt, una interfaz de conexión desarrollada por Intel y Apple.